Young Man with a Horn — саундтрек-альбом американской певицы Дорис Дэй и трубача Гарри Джеймса, записанный для фильма «Трубач» 1950 года. Пластинка была крайне популярна у слушателей, она провела одиннадцать недель подряд на вершине альбомного чарта Billboard.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дорис Дэй
Альбомы Columbia Records
Саундтреки 1950 года